Международный аэропорт имени Принцессы Юлианы — один из крупнейших транспортных узлов Карибского региона. Входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Расположен на острове Святого Мартина.

Аэропорт назван в честь Юлианы (королевы Нидерландов), которая побывала здесь в качестве кронпринцессы в 1944 году, через год после открытия аэропорта.

Во время Второй мировой войны на острове было построено лётное поле, которое теперь является международным аэропортом принцессы Юлианы. В 2017 году аэропорт был серьёзно повреждён ураганом Ирма.

Взлёт/посадка средней или высокой сложности для лётчика, в зависимости от погодных условий.

Торец взлётно-посадочной полосы аэропорта расположен прямо на морском берегу, вплотную к пляжу Махо, так что воздушные суда при заходе на посадку пролетают на высоте 10-20 метров над головами туристов, отдыхающих на пляже за торцом ВПП. Место известно как «Рай для споттера».

Полоса:
 Курс 10/28;
 Длина 2300 м — этого едва достаточно для больших лайнеров;
 Ширина 45 м;
 Пропускная способность 36—40 пробегов в час.

Рулёжная территория 

 Площадь 48000 м²
 Ёмкость 3 type E, 3 type D, 1 type C и 9 type A/B одновременно

Пассажирский терминал 

 Площадь 10400 м²
 Пропускная способность 1,5 млн пассажиров в год
 36 регистрационных окон
 8 иммиграционных терминалов

Грузовой терминал 

 Площадь 2000 м²
 Ёмкость 5 тонн/м² в год

Парковки 

 Площадь 10287 м²
 Парковка общего пользования на 185 машиномест
 78 служебных машиномест

Примечания

См. также 
 Официальный сайт
 MEMBRANA | На райском острове самолёты садятся туристам на шею
 Видео Аэропорт Принцессы Юлианы

Аэропорты Нидерландских Антильских островов
Аэропорты, названные в честь людей